Туган-Барановские (Туган-Мурза-Барановские, ) — старинный дворянский род польских татар, впервые упоминаемый в исторических хрониках XV века.

Выдающиеся представители рода 
 Принц Темир Туган-бей — родоначальник. По данным историка Михаила С. Туган-Барановского, принц Темир Туган-бей прибыл ко двору великого князя Витовта (Витольда) вместе с женой и двумя сыновьями: Амираном и Аль-Кадром.
 Туган-Мирза-Барановский, Александр Амуратович (1847—1884) — офицер, историк и археолог; писал статьи по истории Запорожья, Украины, Русской Императорской гвардии.
 Туган-Мирза-Барановский, Николай Амуратович (1854—1895) — товарищ прокурора, нотариус. Автор серии статей о Талмуде в «Новом Времени». По данным Обзора Д. Д. Языкова, Николай Амуратович скончался в глубокой бедности, оставив вдову и двух малолетних дочерей без средств к существованию.
 Туган-Барановская, Таисья Петровна (1831—?) — писательница.
 Михаил С. Туган-Барановский — историк.
 Туган-Барановский, Михаил Иванович (1865—1919) — российский и украинский экономист, историк, представитель «легального марксизма»; после 1917 — политик и государственный деятель Украинской народной республики (министр финансов).
 Михаил Михайлович Туган-Барановский (1902—1986) — писатель, псевдоним — Свитязский.
 Туган-Барановский, Джучи Михайлович (1948—2015) — профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Волгоградского университета.
 Туган-Мирза-Барановский, Давид Иванович (1881—1941) — офицер Русской Императорской армии и Белого движения.
 Лев Степанович Туган-Барановский (1880—?) — офицер Русской императорской армии

Описание герба 
В голубом поле красное сердце, внутри которого серебряная половина конского удила; под сердцем — два скрещённых ятагана.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: полумесяц. Намёт на щите голубой, подложенный серебром.

Примечания

Литература 
 
 

Татарские княжеские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображено сердце